East Milton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Milton (Florida), im Santa Rosa County
 East Milton (Maine), im Oxford County
 East Milton (Massachusetts), im Norfolk County